Михаи́л Корние́нко:
 Корниенко, Михаил Борисович (род. 1960) — лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации.
 Корниенко, Михаил Васильевич (род. 1948) — украинский учёный-юрист, генерал-полковник милиции.